Idiazábal bezeichnet:

 Idiazábal (Córdoba), argentinischer Ort in der Provinz Córdoba
 Idiazábal (Käse), baskischer Hartkäse aus dem Baskenland und Navarra, Spanien
 Idiazabal (Baskenland), baskische Gemeinde in der Provinz Gipuzkoa, Spanien